Athlone bezeichnet mehrere

Orte in Irland:
 Athlone, Stadt im County Roscommon

in Kanada:
 Athlone (Ontario), im Simcoe County

in Südafrika:
 Athlone (Kapstadt), Vorort von Kapstadt

in den Vereinigten Staaten:
 Athlone (Kalifornien), im Merced County
 Athlone (Louisiana), im Concordia Parish
 Athlone (Ohio), im Butler County, nicht mehr existent
 Athlone (Virginia), im Rockingham County

Siehe auch:
 Athlon